La Familia de Henry Ford es una Familia estadounidense del estado de Míchigan, más conocida por su control del fabricante de automóviles Ford Motor Company, que fue fundada por Henry Ford a principios del Siglo XX. El nieto de Henry: William Clay Ford Jr. y su familia han controlado la franquicia de los Detroit Lions de la National Football League desde finales de 1963.

Aunque la participación de propiedad de la familia Ford en el fabricante de automóviles se había reducido a menos del 50% del capital de la empresa en 2010, la familia retuvo el control operativo a través de una clase especial de acciones que se estableció al principio de la historia de la empresa y se retuvo cuando la empresa hizo su oferta pública inicial en 1956. La familia es propietaria de todas las acciones Clase B de la empresa, que tienen derecho colectivo a elegir el 40% de la junta directiva de la empresa, y el 60% restante es elegido por los titulares de las acciones ordinarias que cotizan en bolsa de la empresa.

Árbol genealógico

Referencias 

Árboles genealógicos
Familia de Henry Ford